Caso – in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale
Caso – in linguistica, categoria grammaticale
Caso – nella mitologia classica, figlio della ninfa Melia
Il caso – serie televisiva svedese
Il caso – programma televisivo di attualità

Geografia
Caso – comune spagnolo delle Asturie
Caso (Kàsos) – isola del Dodecaneso, Grecia
Caso – frazione del comune italiano di Alassio, in provincia di Savona, Liguria
Caso – frazione del comune italiano di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia, Umbria

Persone
Andrea Caso (1985) – politico italiano
Ángeles Caso (1959) – scrittrice spagnola
Beniamino Caso (1824-1883) – politico italiano
Cesare Caso (1903-1987) – pittore italiano
Domenico Caso (1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Gaetano Caso (1959) – ex pugile ed arbitro di pugilato italiano
Giovanni Caso (1896-1958) – docente e politico italiano
Pasquale Caso (1871-1947) – politico italiano
Vincenzo Caso (1980) – politico italiano

Altri progetti